Vulić ist der Familienname folgender Personen:

 Nikola Vulić (1872–1945), serbischer Althistoriker
 Zoran Vulić (* 1961), kroatischer Fußballtrainer